archè – concetto filosofico
 Arche – una delle muse della mitologia greca, che secondo alcune tradizioni si aggiunge alle tre iniziali (Aede, Melete e Mneme)
 Arche – satellite naturale minore del pianeta Giove
 Arche – album discografico dei Dir en grey del 2014